Щекави́цька ву́лиця — назва вулиці у різних населених пунктах України.

Щекавицька вулиця — вулиця в місті Київ.
 Щекавицька вулиця — вулиця в місті Львів.

Вулиці